

Lokalizacje

Niemcy 
 Train – gmina w kraju związkowym Bawaria,  powiecie Kelheim

Inne 
 Tourist Railway Association, Inc. – (akronim TRAIN) amerykańska organizacja non-profit propagująca turystykę kolejową.
 Train – amerykański zespół rockowy
 Train – singel zespołu 3 Doors Down
 Train – amerykański film z 2008

Zobacz też 
 Microsoft Train Simulator – gra komputerowa
 Train 48 – kanadyjski serial telewizyjny